Bewilligung steht: 
 im deutschen Verwaltungsrecht für einen bestimmten begünstigenden Bescheid
 im deutschen Grundbuchrecht für eine Eintragungsvoraussetzung, siehe Bewilligung (Grundbuch)
 in deutschen Bergrecht für die Genehmigung, Bodenschätze zu gewinnen, siehe Bewilligung (Bergrecht)
 im österreichischen Recht für die verbindliche begünstigende Rechtsposition seitens der Verwaltung, die behördliche Bewilligung
 im schweizerischen Recht für die verbindliche Rechtsposition seitens der Verwaltung, siehe Verfügung

Siehe auch
 Verwaltungsakt
 Genehmigung